Uherčice est un toponyme qui peut désigner :

Uherčice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Uherčice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie